Пасо дел Гвамучил има више значења:

 Пасо дел Гвамучил (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо дел Гвамучил (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику